Димпл Чунибхай Кападия (; род. 8 июня 1957 года) — индийская . Получила широкую известность как исполнительница роли Бобби в одноимённом фильме, снятом в 1973 году. После громкого дебюта ушла из кино, выйдя замуж за популярного актёра Раджеша Кханну. После расставания с супругом вернулась на экран. Лауреат Национальной кинопремии, Filmfare Award за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль, по мнению критиков.

Биография 
Димпл Кападия родилась в обеспеченной семье. Отец — бизнесмен Чунибхай Кападия, мать — Бетти. Карьеру начала в юном возрасте. В 1973 году, когда ей было всего 16 лет, Радж Капур пригласил её на главную роль в своем фильме «Бобби», где её партнёром по фильму стал Риши Капур. Фильм имел грандиозный успех не только в Индии, но и за рубежом. В СССР в прокате он появился в 1975 году и его посмотрело 62,6 миллионов зрителей, что сделало его шестым по посещаемости среди зарубежных фильмов за всю историю советского кинопроката. За работу в этом фильме Димпл получила Filmfare Award за лучшую женскую роль. Однако несмотря на то, что лента в одночасье сделала Димпл звездой, она оставила кинематограф и в 1973 году она вышла замуж за известного индийского киноактёра Раджеша Кханну. В браке у них родились две дочери — Твинкл Кханна и Ринке Кханна, которые тоже впоследствии стали актрисами.

После развода в 1984 году Димпл вернулась в кино. В 1985 году она вновь снялась с Риши Капуром в фильме . За этот фильм она получила Filmfare Award во второй раз. В дальнейшем актриса снялась в советско-индийской ленте «Черный принц Аджуба» (1991). В 2005 году она ещё раз сыграла в одном фильме с Риши Капуром — «На вираже любви». В последнее время Димпл исполняет зрелые роли матери или бабушки.

Фильмография

Награды и номинации 
 1974 — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Бобби»
 1986 — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Море любви»
 1991 — Награда ассоциации бенгальских киножурналистов за лучшую женскую роль — «Drishti»
 1992 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Lekin...»
 1993 — Национальная кинопремия за лучшую женскую роль — «Плакальщица»
 1994 — Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков — «Плакальщица»
 1994 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Плакальщица»
 1994 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «Gardish»
 1995 — Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «Krantiveer»
 2010 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «Шанс на удачу»
 2015 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «В поисках Фэнни»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Лауреаты Filmfare Awards